Alive!, een album van Kiss
Alive!, een album van Omnia

Zie ook
 Alive (doorverwijspagina)